Марина Еракович і Гетер Вотсон були чинними чемпіонками але вирішили того разу не брати участі. 
Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Юлія Гергес і Дарія Юрак з рахунком 6-2, 7–6(7–4).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Bank of the West Classic, парний розряд
2013